

Astronomia
 1645 Waterfield – asteroide della fascia principale

Persone
 Bob Waterfield – giocatore di football americano statunitense
 Lina Waterfield – giornalista e scrittrice britannica
 Peter Waterfield – ex tuffatore britannico